Název Okrouhlický potok má více vodních toků:

 Okrouhlický potok (přítok Benešovského potoka) – pravostranný přítok Benešovského potoka v okrese Benešov
 Okrouhlický potok (přítok Chrudimky) – levostranný přítok Chrudimky v okrese Chrudim
 Okrouhlický potok (přítok Jehnědenského potoka) – pravostranný přítok Jehnědenského potoka v okrese Písek